Совсса́нж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південь від Парижа, 80 км на південний схід від Клермон-Феррана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 223 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 515,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Совссанж на сайті французького Національного інституту географії
 Совссанж на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Совссанж на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Совссанж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Совссанж на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Пюї-де-Дом

Примітки 

Муніципалітети департаменту Пюї-де-Дом